Station Takeda (Kioto)
 Station Takeda (Hyogo)